Eerste divisie (mannenhandbal) 1991/92
 Eerste divisie (vrouwenhandbal) 1991/92